Станисла́в Бори́сович Радке́вич (15 апреля 1957, Москва) — российский политолог, политтехнолог и писатель.

Биография 
Окончил МГПИИЯ им. М. Тореза. Владеет испанским и английским языками.

В 1979—1985 работал вольнонаемным военным переводчиком на Высших пограничных курсах КГБ СССР.

С 1985 преподавал в Институте общественных наук при ЦК КПСС. Возглавлял аналитические подразделения Верховного совета РСФСР и Государственной думы РФ.

С 1999 — в группе компаний «Никколо М» руководил департаментом аналитики.

С 2007 — соучредитель, генеральный директор, а с 2020 — председатель Совета Директоров агентства «PR-3000».

Кандидат исторических наук (кандидатская диссертация «Политическая и организационная деятельность Коммунистической партии Эквадора по объединению антиимпериалистических сил в 70-е — начале 80-х годов»).

Доктор политических наук (докторская диссертация «Модель организации современной политической партии (сравнительно-политологический аспект)»). В этой работе, по-видимому, впервые ввел в научный оборот понятия «малой политической организации» и «большой политической организации». Разработал основы общей теории политической партии как типа малой политической организации и синергетической системы. Предсказал возможность создания общей синергетической теории политической организации.

Автор ряда сочинений художественной прозы. Женат на Светлане Львовне, воспитывает дочь Ксению.

Основные работы 
Всего опубликовано свыше 150 работ.

Монографии:
 Как взять/удержать власть. Секреты непобедимой партии. Изд. 2-е, обновл. и доп. — Саарбрюккен (Германия): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. — 134 с. — ISBN 978-3-659-81973-5
 Выборы губернаторов в путинской России: люди и технологии. В соавт. — М.: Буки Веди, 2013. — 316 с. — ISBN 978-5-4465-0217-2
 
 Политические партии: общая теория и российские проблемы. М.: Институт защиты предпринимателей, 1997
 Социальный императив экономических реформ. В соавт. М.: Парламентский центр РФ, 1992
 Political Trends in the Russian Federation. Soviet Business Inteligence Bulletin. Special Report. Sept. 1992
 Проблемы левой альтернативы в условиях ускоренной капиталистической модернизации. М.: ИОН при ЦК КПСС, 1990

Книги прозы:
 мечтатель_солдат_бунтарь. — Екатеринбург: Издательские решения, 2020. — 328 с. — ISBN 978-5-4498-4404-0
 Август-91. До и после. — Карловы-Вары (Чехия): Skleněný Můstek, 2015. — 188 с. — ISBN 978-80-7534-024-5

Примечания

Ссылки 

 Реальная политика начинается с ремонта скамейки во дворе. Интервью. // ИА Моссовет. — 18 октября 2021 

 Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут объединиться. Зачем это нужно? // 360. — 3 апреля 2020
 Станислав Радкевич: Рейтинги отдельно — жизнь отдельно // РИА SakhalinMedia. — 9 ноября 2012
 Станислав Радкевич: «Послание президента России» // Портал KM.RU. — 11 ноября 2008
 Политолог Станислав Радкевич: Никому еще не удавалось консолидировать всю приморскую элиту // Сайт «Приморское телевидение и радио». — 6 июня 2008
 «Провоцирующе себя ведут сами эмигранты, кавказцы» // Интернет-газета LENTACOM.RU. — 6 сентября 2006
 15 лет со дня завершения событий августовского путча 91-го года // Радио «Маяк». — 21 августа 2006
 Станислав Радкевич. Охота на архипелаге // Литературная газета. — 20 декабря 2000

Политологи России
Преподаватели Института общественных наук при ЦК КПСС